Le Championnat du monde masculin de volley-ball des moins de 21 ans a été organisé en Inde et s'est déroulé du 6 au 14 août 2005.

Compétition

Tour préliminaire

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Barrages

Vainqueurs de poule

Éliminatoires entre  et 3

Phase finale

Places 5 à 8

Places 1 à 4

Distinctions 
Meilleur attaquant : Thiago Alves 
Meilleur marqueur : Moon Sung-min 
Meilleur attaquant : Thiago Alves 
Meilleur contreur : Alexei Ostapenko 
Meilleur serveur : Alexei Ostapenko 
Meilleur passeur : Tiago Brendle 
Meilleur défenseur : Vadim Putintsev 
Meilleur receveur : Yannick van Harskamp

Classement final

Liens internes 
Championnat du monde masculin de volley-ball des moins de 21 ans

2005
Volley-ball masculin moins de 21 ans
Volley-ball masculin moins de 21 ans 2005
Monde masculin moins de 21 ans 2005
Monde masculin moins de 21 ans
2005 en Inde
Sport en août 2005